Может означать:
 Итальянская социальная республика
 Интегрированная среда разработки
Иерархическая структура работ